

Блу-Гілл — місто, штат Мен
 Блу-Гілл — місто, штат Небраска
 Блу-Гілл — переписна місцевість, штат Мен